Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1966 года прошли с 11 по 25 июля в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). В соревнованиях приняло участие 1689 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1966 год в спорте
Июль 1966 года
1966 год в Пуэрто-Рико
Международные спортивные соревнования в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико)